Noreen steht für:

 weiblicher Vorname, siehe Nora#Varianten

 Noreen (Maschine), eine britische Chiffriermaschine
 Noreen (Schiff), amerikanisches Schiff von 1936, später umbenannt in USS Heath Hen (AMc-6)

Noreen ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Noreen (1854–1925), schwedischer Linguist